Улица Типа́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Типанова — улица в городе Рязани.
 Улица Типанова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Типанова — улица в городе Сасове.

Украина 
 Улица Типанова — улица в Донецке.
 Улица Типанова — улица в городе Кривой Рог.
 Улица Типанова — улица в городе Макеевке.